Theys ist der Name:

 einer französischen Gemeinde in der Region Auvergne-Rhône-Alpes, siehe Theys

Theys ist der Familienname folgender Personen:

 Didier Theys (* 1956), belgischer Autorennfahrer
 Gunther Theys, belgischer Metal-Sänger und Bassist
 Lucien Theys (1927–1996), belgischer Langstrecken- und Hindernisläufer 

Siehe auch: Theis, Theiss, Theiß, Teis, Teiș